Ngozi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ngozi (vattendrag i Burundi, Rutana), 
 Ngozi (provins), 
 Ngozi, provinshuvudstad, 
 

Robotskapade Burundiförgreningar